Great Northern Railway kan syfta på:

 Great Northern Railway, Storbritannien – ett brittiskt järnvägsbolag
 Great Northern Railway, USA – ett amerikanskt järnvägsbolag